Ngluyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngluyu, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngluyu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar